Bistum Granada () steht für folgende Bistümer:
 Bistum Granada en Colombia in Kolumbien
 Bistum Granada in Nicaragua
 Erzbistum Granada in Spanien